

Onomastica 
 Senarco – prenome maschile

Persone 
 Senarco – mimografo greco antico di Siracusa della seconda metà del V secolo a.C.
 Senarco – commediografo greco antico del IV secolo a.C.
 Senarco di Seleucia – filosofo greco antico peripatetico del I secolo a.C.
 Senarco – generale greco antico della lega achea dal 175 al 174 a.C.